Чемпіонат Польщі з футболу 1976  — проводився у 1975—1976 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Сталь» (Мелець).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1976
Польща
Польща
1975 у польському спорті
1976 у польському спорті